Antropologia:
 Bara (poble) o bares, ètnica del centre-sud de Madagascar
 Bara (llengua), llengua dels bares de Madagascar.
 Geografia:
 Al-Bara, ciutat de Síria
 Bara (Uttar Pradesh), vila i batalla de l'Índia.
 Bara (Escòcia), població d'Escòcia
 Districte de Bara, subdivisió del Nepal.
 Bara (Mali), vila de Mali.
 Bara (Eslovàquia), població d'Eslovàquia al districte de Trebišov.
 Bara (Romania), comuna a Romania al comtat de Timiş.
 Bâra, comuna a Romania al comtat de Neamţ.
 Bara (FATA) vila de Pakistan a les Àrees Tribals d'Administració Federal.
 Riu Bara, riu de Pakistan a les Àrees Tribals d'Administració Federal.
 Tehsil de Bara, subdivisió de l'agència del Khyber a les Àrees Tribals d'Administració Federal a Pakistan.